Mir Ali steht für:

Orte:
 Mir Ali (Pakistan), Ort in Wasiristan

Personen:
 Mir ʿAli Schir Nawāʾi (1441–1501), türkischer Politiker, Bauherr, Mystiker und Dichter
 Mir Ali Tabrizi, iranischer Kalligraph 
 Mir Ali, persischer Maler, siehe Mihr Ali